Rajakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rajakari, Lappland, ö, 
 Rajakari, Mänttä-Filpula, ö, Birkaland, 
 Rajakari, Björneborg (Stengrund), Satakunta,

Egentliga Finland 

 Rajakari, Gustavs, ö, 
 Rajakari, Tövsala, ö, 
 Rajakari (vid Korvenmaa, Nådendal), ö, 
 Rajakari (vid Taiplax, Nådendal), ö, 
 Rajakari, Åbo (Notgrund), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar